Fox Lake (Illinois)
 Fox Lake (Montana)
 Fox Lake (Wisconsin)